

Geografia

Austria 
 St. Paul im Lavanttal – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Wolfsberg

Stany Zjednoczone 
 St. Paul – miasto w stanie Alaska, w okręgu Aleutians West
 St. Paul – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison
 St. Paul – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Shelby
 St. Paul – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 St. Paul – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Neosho
 St. Paul – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Ramsey
 St. Paul – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Charles
 St. Paul – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Howard
 St. Paul – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Marion
 St. Paul – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
 St. Paul – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie San Patricio
 St. Paul – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Russell
 St. Paul (ang. St. Paul Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman

Inne 
 St. Paul – statek

Zobacz też 
 Klein St. Paul
 Minneapolis-St. Paul
 Saint Paul
 Saint-Paul
 Sankt Paul
 św. Paweł